Маутхаузен:

 Маутхаузен — немецкий концлагерь в Австрии.
 Маутхаузен — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.